Die Badminton-Mannschaftspanamerikameisterschaft 2023 im Badminton fand als gemischter Teamwettbewerb vom 16. bis zum 19. Februar 2023 in Guadalajara in Mexiko statt.

Gruppenphase

Gruppe A

Kanada vs Ecuador

El Salvador vs Ecuador

Kanada vs El Salvador

Gruppe B

USA vs Mexiko

Argentinien vs Mexiko

USA vs Argentinien

Gruppe C

Brasilien vs Guatemala

Peru vs Guatemala

Brasilien vs Peru

Endrunde

Viertelfinale

Mexiko vs Ecuador

Guatemala vs Brasilien

Halbfinale

Brasilien vs USA

Kanada vs Mexiko

Spiel um Platz 3

Mexiko vs Brasilien

Finale

Kanada vs USA

Spiel um Platz 5

Ecuador vs Guatemala

Platz 7 bis 9

El Salvador vs Peru

Argentinien vs Peru

El Salvador vs Argentinien

Endstand

Weblinks 
tournamentsoftware.com

Einzelnachweise 

Mannschaft 2023
Mannschaftspanamerikameisterschaft 2023
Mannschaftspanamerikameisterschaft 2023